Kott ist ein 

Familienname:
 Alexander Kott (* 1973), russischer Regisseur
 Alois Kott (* 1950), deutscher Jazz-Bassist
 Anna Kott (* 1975), polnisch-deutsche Künstlerin
 Anna Wassiljewna Zukanowa-Kott (* 1989), russische Schauspielerin
 Günther Kott (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Jan Kott (1914–2001), polnischer Kritiker und Autor
 Karl-Heinz Kott (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Phillip Kott (* 1952), amerikanischer Statistiker

Ortsname:
 Kott, historischer Name von Kutten, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Kuty (Pozezdrze), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Kot (Begriffsklärung)
 Cott
 Codd
 Cot
 Cod